Вальдфрідгоф () — німецька назва лісового цвинтаря.

Цвинтарі з назвою Вальдфрідгоф:

 Вальдфрідгоф (Мюнхен), перший і найвідоміший цвинтар з такою назвою
 , в Берліні
 , в Берліні